Ikoma (stad), stad in Japan
 Ikoma (district), district in Japan
 Ikoma (kruiser), Japanse kruiser in de Tweede Wereldoorlog